Гро́ссо ( або ) — італійське прізвище.

Відомі носії:

 Гі Гроссо (; уроджений Ґі Марсель Саррацин, ; 1933—2001) — французький актор і конферансьє.
 Дон Гроссо (; 1915—1985) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Крістіано Дель Гроссо (; 1983) — італійський футболіст, захисник.
 П'єтро Гроссо (; 1923—1957) — італійський футболіст, що грав на позиції захисника та півзахисника.
 Фабіо Гроссо (; 1977) — колишній італійський футболіст.